Terral és un centre d'activitats del Raval de Barcelona.
 Terral (Oklahoma) és una ciutat dels Estats Units.
 Terral (vent) és un vent que bufa de la terra cap al mar.
 Terral també és un terrer d'on els rajolers treuen la terra.